C2 steht für:
 c2.com, die Domain von Ward Cunningham, dem Vater des Ur-Wiki
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Nauru
 C2 – Killerinsekt, einen US-amerikanischen Horrorfilm aus dem Jahr 1993
 Audi 100 C2, eine Limousine der oberen Mittelklasse
 Ethanol, im medizinischen Alltagsgebrauch für trinkbaren Alkohol (abgeleitet von der Anzahl der zwei C-Atome im Molekül)
 Axis, der zweiten Wirbel der Halswirbelsäule
 C2-Test, siehe Pfadüberdeckungstest
 eine Klimaklasse für Trockentransformatoren, siehe Klimaklassen C1 und C2
 die Programmiersprache für den Mikrocontroller C-Control II
 Chevrolet C2, ein PKW-Modell
 Chrysler C2, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1935
 Citroën C2, ein Fahrzeugmodell des Automobilherstellers Citroën
 Nokia C2, ein Mobiltelefon von Nokia
 CT&T C2, ein Sportwagen des Automobilhersteller CT&T
 Laurin & Klement C2, ein PKW-Modell
 Zweier-Canadier, eine Bootsklasse im Kanusport
 ein genormtes Papierformat nach DIN 476/ISO 216
 eine Klasse von Compact-Disc-Lesefehlern
 eine Besoldungsgruppe für Hochschulprofessoren
 die Stadtautobahn Tokio C2
 in Fahrzeugen mit Anhängersteckdose bei bestimmten Ausführungen eine im Armaturenbrett eingebaute, zusätzliche, grün leuchtende C2-Blinkerkontrolllampe.
 die höchste Sprachkompetenzstufe im Rahmen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen
 eine Baureihe von Fahrzeugen der Münchener U-Bahn Baureihe C2
 Caldwell 2, ein planetarischer Nebel aus dem Caldwell-Katalog

C-2 steht für:
 Grumman C-2, ein zweimotoriges Transportflugzeug der 
 Kawasaki C-2, ein militärisches Transportflugzeug des japanischen Herstellers Kawasaki

C.2 steht für:
 ACAZ C.2, Doppeldecker des belgischen Herstellers ACAZ
 Cierva C.2, Tragschrauber

 steht für:
 die zyklische Gruppe vom Grad 2 in der Mathematik
 das C2-Molekül (existiert nur bei sehr hohen Temperaturen in der Gasphase)

Siehe auch:

 CII
 2C

C2